Рогачёво и Рогачево:

 Рогачево — село в Болгарии.
 Рогачёво — посёлок в Архангельской области, на Новой Земле.
 Рогачёво — аэродром на Новой Земле.
 Рогачёво — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Рогачево — деревня в Боровском районе Калужской области
 Рогачёво — село в Дмитровском районе Московской области.
 Рогачёво — деревня в Можайском районе Московской области, сельское поселение Борисовское.
 Рогачёво — деревня в Можайском районе Московской области, сельское поселение Порецкое.
 Рогачёво — деревня в Раменском районе Московской области.
 Рогачёво — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Рогачево — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Рогачево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Рогачево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Рогачево — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Рогачево — деревня в Смоленском районе Смоленской области, Козинское сельское поселение.
 Рогачево — деревня в Смоленском районе Смоленской области, Корохоткинское сельское поселение.
 Рогачёво — до 2019 г. название посёлка Дунаевка в Зеленоградском районе Калининградской области.

См. также 
 Рогачёв